Dolejší mlýn může být:

 Dolejší mlýn (Hostivař) – Praha 10
 Dolejší mlýn (Jankov) – Jankov, okres Benešov
 Dolejší mlýn (Radotín) – Praha 5
 Dolejší mlýn (Vinoř) – Praha 9

podobné
 Dolní mlýn